Henric al IV-lea se poate referi la:

Regi și nobili 
 Henric al IV-lea al Angliei (1367 – 1413), rege al Angliei (King of England) și Lord al Irlandei (Lord of Ireland)
 Henric al IV-lea de Brabant (1251/1252 – 1272) 
 Henric al IV-lea al Castiliei (1425 - 1474), regele Castiliei, numit Impotentul
 Henric al IV-lea al Franței (1553 – 1610)
 Henric al IV-lea al Sfântului Imperiu Roman (1050 – 1106), al împărat al Sfântului Imperiu Roman
 Henric al IV-lea de Limburg (1195 – 1247), duce de Limburg și conte de Berg de la 1226 până la moarte

Piese de teatru 
 Henry al IV-lea, partea I, de William Shakespeare, cu referire la Henric al IV-lea al Angliei
 Henry al IV-lea, partea a II-a, de William Shakespeare, cu referire la Henric al IV-lea al Angliei
 Henry IV (Pirandello), de Luigi Pirandello,  cu referire la Henric al IV-lea al Sfântului Imperiu Roman

Filme 
 Henry IV (1959 film), film de televiziune din 1959, realizat de BBC Television cu Martin Miller, bazat pe piesa de teatru a lui Luigi Pirandello 
 Henry IV (film), film italian din 1984, bazat pe piesa de teatru a lui Luigi Pirandello
 Henri 4 (film), film din 2010, regia Jo Baier
 BBC Television Shakespeare Season Two - The First Part of King Henry the Fourth — Prima parte a piesei Regel Henry al Patrulea  (1979)
 BBC Television Shakespeare Season Two - The Second Part of King Henry the Fourth — A doua parte a piesei Regel Henry al Patrulea  (1979)

Vezi și 
 
 Henric al IV-lea (piesă de teatru), de fapt considerată nu o piesă separată, ci două distincte

Monarhi
Nume proprii